Космодем'янський — семінаристське прізвище, утворене або від імен святих Косми і Даміана (Дем'яна) або від назви церкви, освяченої на честь цих святих.

Відомі носії 
 Космодем'янський Олександр Анатолійович (1925—1945) — Герой Радянського Союзу; брат Зої Космодем'янскої.
 Космодем'янський Аркадій Олександрович (1909—1988) — радянський науковець у галузі механіки.
 Космодем'янський Михайло Іванович (1858—1925) — єпископ Російської православної церкви за кордоном, єпископ Кавказький і Ставропольський.
 Космодем'янська Зоя Анатоліївна (1923—1941) — партизанка, Герой Радянського Союзу.

Див. також 
Космодаміанський — варіант прізвища. Відомі носії:
 Космодаміанський Олександр Сергійович (1923—2004) — український науковець у галузі механіки твердого деформованого тіла

Георафія 
 Космодем'янський (селище) — селище в Росії, у Московській області